Пхеньянский метрополитен () был открыт 6 сентября 1973 года и стал первым на Корейском полуострове. На данный момент пхеньянский метрополитен является единственным метрополитеном в КНДР. По состоянию на апрель 2014 года насчитывается 16 действующих станций, расположенных на двух линиях — Чхоллима и Хёксин. Общая эксплуатационная длина Пхеньянского метрополитена составляет 22,5 км. 

Ниже представлен список станций с привязкой к линиям.

Линии и станции

Линия Чхоллима 
Линия Чхоллима ( — имя мифологического крылатого коня) — первая линия Пхеньянского метрополитена, связывающая север и юго-запад столицы КНДР.

Линия Хёксин 
Линия Хёксин ( — Обновление) — вторая линия Пхеньянского метрополитена, открытая 9 октября 1975. Связывает линия восток и запад столицы КНДР. Обслуживается 4-х вагонными составами из вагонов серии DK4. Поезда скоро появятся на 1 линии.

Строящиеся и запланированные станции

Пересадочные узлы

Литература

Ссылки 
 http://www.pyongyang-metro.com/ 
 Пхеньянский метрополитен на сайте urbanrail.net 

Пхеньянский метрополитен